aktywność termodynamiczna
 aktywność stężeniowa, np. aktywność molowa
 aktywność ciśnieniowa – lotność
 aktywność promieniotwórcza
 aktywność nasycenia
 aktywność geologiczna
 aktywność wulkaniczna
 aktywność geotermiczna
 aktywność polityczna
 aktywność – pojęcie psychologiczne z regulacyjnej teorii temperamentu Jana Strelaua
 aktywność zawodowa

Zobacz też 
 
 nadaktywność, hiperaktywność (o dziecku)